Ирина Фалькони (; родилась 4 мая 1990 года в Портовьехо, Эквадор) — американская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Ирина — одна из двух дочерей Карлоса и Сильвии Фалькони; её сестру зовут Стефани. Отец семейства — в своё время профессионально играл в футбол, а позже привил любовь к спорту и обеим дочерям: обе сестры играют в теннис, а Ирина впервые взяла ракетку в руки в четыре года.

После короткой юниорской карьеры американка училась в Технологическом институте Джорджии, параллельно играя за него в NCAA. В 2010 году она была признана самым ценным игроком года лиги в одном из разрядов.

Во время игры Фалькони предпочитает действовать по всему корту. Любимое покрытие — красный грунт.

Спортивная карьера 

Сезон 2018 года

Открытый чемпионат Австралии для Фалькони завершился уже в первом круге основной сетки, куда она пробилась через квалификацию, теннисистка проиграла Дарьe Гавриловой из Австралии со счётом 6:1, 6:1.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (3)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США